

Топоніми

Села 
 Степове — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Степове — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Степове — Вінницька область, Гайсинський район
 Степове — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Слобожанська селищна громада
 Степове — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Миколаївська сільська громада
 Степове — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Степове — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада
 Степове — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада
 Степове — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Степове — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Великомихайлівська сільська громада
 Степове — Житомирська область, Звягельський район
 Степове — Запорізька область, Василівський район, Степногірська селищна громада
 Степове — Запорізька область, Василівський район, Роздольська сільська громада
 Степове — Запорізька область, Пологівський район
 Степове — Запорізька область, Бердянський район
 Степове — Запорізька область, Мелітопольський район
 Степове — Київська область, Білоцерківський район
 Степове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Степове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада
 Степове — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада
 Степове — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Степове — Луганська область, Старобільський район
 Степове — Луганська область, Алчевський район
 Степове — Миколаївська область, Вознесенський район, Новомар'ївська сільська громада
 Степове — Миколаївська область, Вознесенський район, Бузька сільська громада
 Степове — Миколаївська область, Миколаївський район, Воскресенська селищна громада
 Степове — Миколаївська область, Миколаївський район, Степівська сільська громада
 Степове — Миколаївська область, Миколаївський район, Сухоєланецька сільська громада
 Степове — Миколаївська область, Первомайський район
 Степове — Одеська область, Роздільнянський район
 Степове — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Глобинський район)
 Степове — Полтавська область, Миргородський район
 Степове — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада
 Степове — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада
 Степове — Сумська область, Сумський район
 Степове — Тернопільська область, Тернопільський район
 Степове — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада
 Степове — Харківська область, Ізюмський район, Борівська селищна громада
 Степове — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Степове — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Степове — Харківська область, Лозівський район, Олексіївська сільська громада
 Степове — Харківська область, Чугуївський район
 Степове — Херсонська область, Бериславський район
 Степове — Черкаська область, Золотоніський район
 Степове — Чернігівська область, Ніжинський район
 Степове — Чернігівська область, Прилуцький район

Селища 
 Степове — Вінницька область, Вінницький район
 Степове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Степове — Київська область, Фастівський район
 Степове — Луганська область, Ровеньківський район, Антрацитівська міська громада
 Степове — Луганська область, Ровеньківський район, Хрустальненська міська громада
 Степове — Луганська область, Щастинський район
 Степове — Луганська область, Старобільський район, Чмирівська сільська громада
 Степове — Одеська область, Одеський район
 Степове — Харківська область, Красноградський район
 Степове — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада, Костянтинівська селищна рада
 Степове — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада, Пархомівська сільська рада
 Степове — Черкаська область, Золотоніський район

Колишні населені пункти 
 Степове — колишнє село Чорноморського району Автономної Республіки Крим, знято з обліку
 Степове — колишнє село Солонянського району Дніпропетровської області, знято з обліку
 Степове — колишнє село Яготинського району Київської області, знято з обліку
 Степове — колишнє село Марківського району Луганської області, знято з обліку
 Степове — колишнє село Снігурівського району Миколаївської області, знято з обліку
 Степове — колишнє село Ананьївського району Одеської області приєднано до села Байбузівка
 Степове — колишнє село Борівського району Харківської області, знято з обліку
 Степове — колишнє село Різуненківської сільради Валківського району Харківської області, знято з обліку 1986 року

Мистецтво 
 «Степове» — український повнометражний документальний фільм 2013 року

Див. також 
 Степне